New world in the morning (album), muziekalbum van Roger Whittaker
New world in the morning (single), single van diezelfde Whittaker